Лейтман — фамилия немецкого и еврейского происхождения. Известные носители:
 Лейтман, Иоганн Георг (1667—1736) — академик Петербургской академии наук
 Лейтман, Лев Меерович (1896—1974) — белорусский график и педагог, Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР
 Лейтман, Леонид Григорьевич (род. 1931) — Заслуженный тренер СССР (фехтование)
 Лейтман, Михаил Борисович
 Лейтман, Саул Михайлович
 Лейтман, Фрина Львовна (1921, Городок) — белорусский искусствовед.
 Лейтман, Яков Израилевич (1907—1980) — советский учёный и ведущий специалист в области технологии военного вооружения и исходных продуктов для их производства.